Прилеп може бити:

 Прилеп, град у истоименој општини, Северна Македонија
 Прилеп (Дечани), насеље у општини Дечани, КиМ, Србија
 Прилеп (Бургас), насеље у општини Сунгурларе, Област Бургас, Бугарска
 Прилеп (Добрич), насеље у општини Добричка, Област Бургас, Бугарска